Фрехеналь-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Херес-де-лос-Кабальерос. Занимает площадь 237 км². Население — 5203 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 97 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información sobre Fregenal
 Los Jateros de la Virgen-Orígenes del Grupo folclórico
 Los Jateros de la Virgen de los Remedios
 Página con información de la ciudad
 Portal de la Villa

Муниципалитеты Бадахоса